Wolfssee ist ein Gewässername:

 Wolfssee, Baggersee im Erholungsgebiet Sechs-Seen-Platte bei Wedau, kreisfreie Stadt Duisburg, Nordrhein-Westfalen

 Wolfssee (Iphofen), Mittlerer Wolfssee, Unterer Wolfssee, drei von einem Zufluss des Gießgrabens durchflossene Seen im Limpurger Wald im Stadtteil Dornheim von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Wolfssee (Isselburg), See bei Vehlingen, Stadt Isselburg, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Wolfssee (Straelen), See bei Herongen, Stadt Straelen, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Wolfsee